Schäfer är ett tyskt ord som betyder fåraherde som använd som efternamn.

Personer
 Carl Schäfer (1844–1908), tysk arkitekt
 Dietrich Schäfer
 Emanuel Schäfer
 Ernst Schäfer
 Gustav Schäfer
 Gustav Schäfer (roddare)
 Hans Schäfer
 Heinrich Schäfer (egyptolog)
 Jan Schäfer
 Karl Schäfer, flera personer
 Karl Schäfer (konståkare) (1909–1976), österrikisk konståkare
 Karl Schäfer (SS-Brigadeführer) (1892–1943), tysk SS-man
 Konrad Schäfer
 Melissa Schäfer
 Oswald Schäfer
 Paul Schäfer
 Thomas Schäfer (1966–2020), tysk politiker
 Wilhelm Schäfer
 Winfried Schäfer
 Yvonne Maria Schäfer

Se även
 Schaefer – tyskt efternamn

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken